DNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dinangat (Papua Nuova Guinea)